latencja – opóźnienie działania programu komputerowego
 CAS latency – czas dostępu do kolumny danych pamięci RAM
 latencja – czas między zakażeniem a wystąpieniem objawów choroby
 latencja wirusów – stadium utajenia wirusa
 latencja – wyciszenie tendencji i potrzeb seksualnych